Toluca bezeichnet:

in Mexiko:
 Toluca de Lerdo, Stadt im Bundesstaat México
 Municipio Toluca, Verwaltungseinheit des Bundesstaates México
 Nevado de Toluca, Vulkan in Zentralmexiko
 Valle de Toluca, Tal in Zentralmexiko

in den USA:
 Toluca (Illinois), Stadt in Illinois
 Toluca Lake, See in Kalifornien

sonstiges:
 Toluca (Meteorit), Eisenmeteorit